Gantar kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Ārba Minch', ort, Southern Nations,

Indonesien 

 Desa Gantar, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar